Србица је појам изведен од речи Срби и он може значити:

 Србица (име), српско женско име
 Винчанско писмо, познато и као винчаница или србица
 Старословенска ћирилица, позната и као србица

или: 
 Србица, градско насеље и седиште истоимене општине у Косовскомитровачком округу, Косово и Метохија, Србија
 Општина Србица, општина у Косовскомитровачком округу, Косово и Метохија, Србија
 Србица (Кичево), насеље у општини Кичево, Југозападни регион, Северна Македонија
 Сервија (град), град у општини Сервија-Велвендо, округ Кожани, Грчка
 Општина Сервија–Велвендо, општина у округу Кожани, Грчка
 , бивша општина у округу Кожани, Грчка
 , раније Србица, село у општини Бушат, област Скадар, Албанија

Види још 
 Србице